Teca – contenitore
 Teca – parte dell'anatomia vegetale
 Teca follicolare – parte dell'apparato genitale femminile